Српска лига Исток у сезони 2012/13. је једна од четири Српске лиге у фудбалу, које су трећи степен фудбалских тамичења у Србији. Лига броји 16 клубова. Виши степен такмичења је Прва лига Србије, а нижи су Нишка зона и Поморавско-Тимочка зона.

Клубови у сезони 2012/13.

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.

Табела 

1 На крају сезоне Радник Сурдулица и Синђелић Ниш имали су исти број бодова, као и идентичан међусобни скор. Због тога се играо бараж за првака, односно пласман у Прву лигу Србије 2013/14. У баражу су постигнути следећи резултати:
 Синђелић Ниш - Радник Сурдулица 0:3
 Радник Сурдулица - Синђелић Ниш 0:1
Радник из Сурдулице је освојио титулу првака лиге и пласман у виши ранг.

Легенда:

Спољашње везе 
 Фудбалски савез региона Источне Србије - Званични сајт
 Сезона 2012/13 на srbijasport.net

Српска лига Исток
Исток